Географски региони Србије
Статистички региони Србије

Види још

Уједињени региони Србије